Dans la mythologie grecque, Aricie est une princesse athénienne.
 Aricie est un opéra de Louis de La Coste sur un livret de Jean Pic (1697).
 Ariccia (anciennement « Aricie ») est une commune italienne.